DLK steht für:
 Demenz mit Lewy-Körperchen, die zweithäufigste Erkrankung unter den dementiellen Erkrankungen
 Deutsche Limeskommission, ein Koordinationsgremium für das UNESCO-Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes
 Dienstleistungskombinat
 Drehleiter mit Korb
 Dulkaninna Airport (IATA-Code), Flughafen in Dulkaninna, Bundesstaat South Australia, Australien

dlk steht für:
 Dahalik (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

DLK